Милош Тимотиевич (; род. 9 марта 1975, Белград) — сербский актёр.

Биография 
Родился в 1975 году в Белграде, столице Социалистической Федеративной Республики Югославия.

В 2009 году сыграл небольшую роль в фильме Ри Расмуссен «Человеческий зверинец».

В 2011 году исполнил роль Дурја в фильме «В краю крови и мёда», режиссёрском дебюте Анджелины Джоли.

Фильмография

Примечания

Ссылки